Себрањице могу бити:

 Себрањице (Бланско), насељено мјесто у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Себрањице (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република